Аналі́тик — фахівець, який займається аналізом даних в конкретній галузі або дослідженнями та узагальненнями в певній сфері діяльності. Він мусить досконало володіти специфічними методами аналізу, притаманними даній галузі.

Оскільки суть роботи такого фахівця повністю залежить від специфіки галузі, то аналітик не є конкретним фахом. За спеціалізацією розрізняють, наприклад: військовий аналітик, фінансовий аналітик, маркетолог-аналітик, системний аналітик тощо.

 Хімік-аналітик — фахівець в аналітичній хімії
 Системний аналітик — …

Література 
 Економічна енциклопедія. Київ: ВЦ «Академія», 2000 — 2002. ISBN 966-580-074-4

Професії